Livádia kan syfta på följande:

 Lebadeia, en stad i centrala Grekland
 Livádia, Cypern, en ort i Cypern
 Livádia, Mellersta Makedonien, en ort i Grekland